Séthiherkhépeshef (Seth-est-sur-sa-hache-de-guerre) est un prénom masculin égyptien porté par :

  Séthiherkhépeshef, un fils de Ramsès 
 Séthiherkhépeshef, fils d'Amonherkhépeshef et petit-fils de Ramsès 
  Séthiherkhépeshef, un fils de Ramsès 
  Séthiherkhépeshef, un autre fils de Ramsès , futur Ramsès

Notes 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité